Wolman ist der Familienname folgender Personen:

Abel Wolman (1892–1989), US-amerikanischer Ingenieur
 Amnon Wolman (* 1955), israelischer Komponist
 Baron Wolman (* 1937), US-amerikanischer Fotograf
 Dan Wolman (* 1941), israelischer Filmregisseur
 Gil J. Wolman (1929–1995), französischer avantgardistischer Künstler
 Joseph Wolman (1906–1985), US-amerikanischer Pianist
 Leo Wolman (1890–1961), US-amerikanischer Ökonom
 M. Gordon Wolman (Reds Wolman; 1924–2010), US-amerikanischer Geograf und Autor
 Moshe Wolman (1914–2009), israelischer Mediziner
 Walter Wolman (1901–2003), deutscher Nachrichtentechniker

Siehe auch:

 Woolman
 Wollman
 Wolman-Krankheit